

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Farrukh Dustov derrotó en la final a Mirza Bašić.

Cabezas de serie 

  Ričardas Berankis (Semifinales)
  Steve Darcis (Semifinales)
 ' Farrukh Dustov (Campeón)
  Aleksandr Nedovyesov (Primera ronda)

<ol start=5>
  Matthias Bachinger ''(Primera ronda)
  Illya Marchenko ''(Cuartos de final)
  Michael Berrer ''(Cuartos de final)
  Niels Desein ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Wrocław 2015